Arroyo de Pintos ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo de Pintos (Río de la Plata), Nebenfluss des Río de la Plata, Uruguay
 Arroyo de Pintos (Río San José), Nebenfluss des Río San José, Uruguay